A Torpedo szóra a következő lapok hivatkozhatnak:

 Torpedo (Pennsylvania)

Más
 torpedó, a tengeralattjárókon használatos robbanófegyver.
 Torpedó táblás játék
 torpedo nem a zsibbasztórája-félék családjába tartozó állatrendszertani csoport neve.  
 Torpedo Kutaiszi, egy grúz labdarúgócsapat.
 Torpedo Moszkva, egy orosz labdarúgócsapat.
 Torpedo Mogiljev, egy fehérorosz labdarúgócsapat, az FK Szavit Mahiljov korábbi, a Szovjetunióban használt neve.
 Torpedo Zsogyino, egy fehérorosz labdarúgócsapat, az FK Tarpeda Zsodzina korábbi, a Szovjetunióban használt neve.